George Anne Bellamy (1727-1788) – attrice irlandese
 George W. Bellamy (1867-1920) – politico statunitense
 George Bellamy (1866-1944) – attore inglese
 George Bellamy (1941) – musicista inglese